Кларк Кент () — персонаж DC Comics, альтер эго Супермена.
 Кларк Кент — главный герой серии фильмов 1978-2006 годов и связанных произведений. Адаптированная версия Супермена.
 Кларк Кент — главный герой сериала «Тайны Смолвиля». Адаптированная версия Супермена.
 Кларк Кент — имя суперзлодея Ультрамена с Анти-Земли. Альтернативная версия Супермена.
  — американский хип-хоп продюсер.
  — германский граффитист и музыкальный продюсер.
 Clark Kent — сценическое имя американского электронного музыканта Кима Нело (), позже сменившего псевдоним на Koa ; ныне входит в состав дуэта ECHOS .
 Klark Kent (Кларк Кент) — псевдоним американского музыканта Стюарта Коупленда.
  — сольный альбом Стюарта Коупленда.
  — производитель велосипедов в Денвере.
 Кларк Кент / Супермен — персонаж Расширенной вселенной DC.

См. также 
 Супермен (значения)

Примечания